El término lluvia hace referencia a varios artículos:

Física 
 a la lluvia, un fenómeno meteorológico;

Música 
 a L'luvia (1999-2002), una banda japonesa;
 a Lluvia (2003), un álbum de Verónica Romeo;

Cine 
 a Lluvia (Regen) (1929), un cortometraje de Mannus Franken y Joris Ivens, de los Países Bajos;
 a Lluvia (Rain) (1932), una película de Lewis Milestone, de los Estados Unidos;
 a Lluvia (Rain) (2001), una película de Katherine Lindberg, coproducción de los Estados Unidos, Alemania y España;
 a Lluvia (2008), una película de Paula Hernández, de Argentina;
 a Lluvia (2019), una película de Diego Espinosa, de Colombia.